Чертеж:

 Чертёж — документ, содержащий контурное изображение изделия и другие данные, необходимые как для изготовления, контроля и идентификации изделия, так и для операций с самим документом;

Топоним

Белоруссия 
 Чертеж — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Чертеж — поселок в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1986 г.
 Чертеж — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Чертеж — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Чертеж — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Украина 
 Чертеж — село в Ужгородском районе Закарпатской области.